Scheider, Schaider:
 Roy Scheider (* 1932, Orange)
 Sidney Gottlieb, alias: Joseph Scheider
 Timo Scheider (* 1978, Lahnstein)

Se även 
 Scheidemann
 Markscheider (de)

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken